Чемпионками турнира стали Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва, которые в финальном матче обыграли Николь Мелихар и Сюй Ифань со счётом 6-4, 6-4. Немецкая теннисистка впервые победила на турнире Большого шлема в парном разряде, Звонарёва выиграла третий титул на «мэйджорах».

Прошлогодние чемпионки Элизе Мертенс и Арина Соболенко не защитили титул, уступив в четвертьфинале Зигемунд и Звонарёвой.

Первые сеянные соревнований Тимея Бабош и Кристина Младенович были сняты с соревнований из-за нарушения француженкой правил медицинского протокола, которые обязаны соблюдать все участники турнира. Младенович находилась в близком контакте с Бенуа Пером, сдавшим положительный тест на наличие COVID-19.

Посев 

  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (снятие; нарушение медицинского протокола)
  Элизе Мертенс /  Арина Соболенко (четвертьфинал)
  Николь Мелихар /  Сюй Ифань (финал)
  Квета Пешке /  Деми Схюрс (четвертьфинал)

<ol start="5">
  Бетани Маттек-Сандс /  Чжан Шуай (первый круг)
  Сюко Аояма /  Эна Сибахара (второй круг)
  Виктория Азаренко /  София Кенин (второй круг)
  Анна-Лена Фридзам /  Катерина Синякова (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Усуэ Мэйтэн Арконада /  Кристина Макхейл (первый круг)
  Хейли Баптист /  Уитни Осигве (первый круг)
  Энн Ли /  Бернарда Пера (первый круг)

<ol start="4">
  Джессика Пегула /  Шелби Роджерс (второй круг)
  Натела Дзаламидзе /  Ирина Хромачёва (PR; первый круг)
  Лаура Зигемунд /  Вера Звонарёва (PR; титул)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые